Fontanafredda – comune italiano della provincia di Pordenone
 Fontanafredda – frazione di Serralunga d'Alba in provincia di Cuneo
 Fontanafredda – frazione  di Cinto Euganeo in provincia di Padova
 Fontanafredda – frazione di Tizzano Val Parma in provincia di Parma
 Fontana Fredda – frazione di Cadeo in provincia di Piacenza
 Fontanafredda – frazione di Roccamonfina in provincia di Caserta